Тихоокеанский чистик () — морская птица средней величины из семейства чистиковых (Alcidae). Она очень напоминает родственные виды из рода чистиков (Cepphus), прежде всего обыкновенного чистика (Cepphus grylle), который всего лишь несколько крупнее.

У взрослых экземпляров чёрное оперение с белым пятном на крыльях. Тёмный клюв достаточно тонок, а лапы красного цвета. Зимой верхняя часть оперения приобретает сероватый оттенок, а нижняя — белый. Голубиные чистики умеют быстро бегать, а также становиться в почти выпрямленную позицию.

Тихоокеанские чистики гнездятся в небольших колониях на скалистых островах в северной части Тихого океана. Их ареал простирается от Камчатки до Северной Америки, где её можно встретить на всём побережье от Аляски до Калифорнии. Зимой голубиные чистики перелетают из Аляски в свободные ото льда области на юге. Калифорнийские же птицы мигрируют на север в район Британской Колумбии. Как правило, взрослые особи гнездятся там же, где и родились. Свои гнёзда они обычно сооружают в маленьких пещерках или нишах. Часто голубиные чистики используют покинутые гнёзда других морских птиц. В отличие от других видов чистиковых, они откладывают каждый раз по два яйца.

При поиске пищи тихоокеанские чистики ныряют не из воздуха, а с поверхности воды. Они ныряют неглубоко и ловят рыбу, крабов и других морских животных.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Тихоокеанский чистик

Чистиковые
Птицы Северной Америки
Птицы Азии
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1811 году
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом